

Patronymes 
Rask est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Joonas Rask (1990-), joueur de hockey sur glace suédois.
Helene Rask (1980), mannequin norvégien.
Mikkel Rask (1983), footballeur danois.
Rasmus Rask (1787-1832) philologue danois.
Svend Aage Rask (1935-2020), footballeur danois.
Tuukka Rask (1987-) joueur de hockey sur glace finlandais.
Rask est un tagueur parisien arrêté aux États-Unis en

Notes et références 

Homonymie de patronyme